Naguanagua (gemeente), gemeente in Venezuela
 Naguanagua (plaats), hoofdplaats van de gelijknamige gemeente